The Priority Telecom Open 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Priority Telecom Open rozgrywany w dniach 12–18 lipca 2004 roku w Amersfoort na kortach ziemnych o puli nagród 375 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w Holandii